Пожарний Роман Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Пожарний — хутір у Корочанському районі Бєлгородської області Російської Федерації.

Примітки